RKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yreka (Stati Uniti)